Uto steht für:
 eine Göttin der ägyptischen Mythologie, siehe Wadjet
 Uto Bank AG, ehemalige Privatbank in Zürich
 Uto (Bibliothekar), von ca. 862 bis 864 Bibliothekar des Klosters St. Gallen
 Uto von Kyburg († 1108), von 1086 bis 1108 Abt im Kloster St. Blasien im Südschwarzwald
 Udo IV. von Straßburg (auch: Utho, Uto), von 950 bis 965 Bischof von Straßburg
 Uto (Kumamoto), eine japanische Stadt
 Uto (Han), ein japanisches Lehen
 eine in Örtlichkeitsnamen vorkommende Namensvariante des Uetlibergs bei Zürich
 United Towns Organisation, siehe Weltbund der Partnerstädte
 Untrioctium, noch nicht nachgewiesenes chemisches Element mit der Ordnungszahl 138

UTO steht für:
 Indian Mountain LRRS Airport (IATA-Code), militärisches Flugfeld bei Utopia Creek (Alaska), Yukon-Koyukuk Census Area, Alaska
Universidad Técnica de Oruro, öffentliche Universität in Bolivien

Siehe auch:
 Udo
 Utof
 Uto-aztekische Sprachen

Abkürzung